First Heartland Jusan Bank — казахстанский розничный банк. Головной офис находится в г. Алматы. По состоянию на 1 октября 2019 года имеет 20 региональных филиалов и 118 отделений.

Собственники и руководство 
По состоянию на 12 февраля 2019 года, крупным акционером с 99,5 % долей участия является АО «First Heartland Securities».

Председатель совета директоров — Шигео Катсу. Председатель правления — Кайып Айбек Торебекулы.

Показатели 
В 2015 году банк занял 3 позицию по размеру активов и прибыли среди банков второго уровня Республики Казахстан.

Сервисы 
18 мая 2017 года в городе Алма-Ата Цеснабанк презентовал крупнейший VIP-центр с автоматизированным круглосуточным депозитарием.

В 2009 году банк запустил собственный процессинговый центр, что позволило снизить стоимость осуществления банковских операций.

История 
17 января 1992 года основан АО «Цеснабанк».

В 2007 году банк подписал партнерское соглашение с Международной системой денежных переводов Юнистрим.

В июне 2007 года банк открывает три филиала в городах Алма-Ата, Тараз, Кызылорде.

В 2007 году акционеры Цеснабанка избрали в состав совета директоров двух независимых директоров — нерезидентов Республики Казахстан Джеффри Брэмптон Манди и Яцека Бжезински.

В 2008 году уставный капитал банка был увеличен почти на 2 млрд тенге.

В июне 2008 года банк и АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

11 февраля 2009 года — подписано соглашение о кредитной линии с экспортно-кредитным агентством Канады Export Development Canada (EDC) на сумму 13 миллионов долларов для финансирования экспорта оборудования канадских производителей в Республику Казахстан.

В феврале 2010 года банк регистрирует дочернюю страховую компанию «Цесна Гарант».

21 января 2013 года — подписано соглашение с Евразийским банком развития о кредитной линии на сумму 4 миллионов долларов сроком на 5 лет.

В октябре 2015 года — подписано соглашение с АО Росэксимбанк.

18 декабря 2015 года председателем правления назначен Рустам Якупбаев, а председателем совета директоров — Даурен Жаксыбек.

14 мая 2018 года председателем правления Банка назначен Ержан Толеубеков.

В августе 2018 года в целях обеспечения ликвидности АО «Цеснабанк» привлекает краткосрочный заём Национального банка РК в сумме 150 млрд тенге.

14 сентября 2018 года Ержан Толеубеков освобожден от должности Председателя Правления Банка.

14 сентября 2018 года председателем правления банка назначен Ульф Вокурка.

06 февраля 2019 года 99,5 % акций банка проданы АО «First Heartland Securities».

06 февраля 2019 года Фонд проблемных кредитов выкупает у АО «Цеснабанк» портфель сельскохозяйственных кредитов на сумму 604 млрд тенге.

07 февраля 2019 года в банке произвели новые назначения: председателем совета директоров назначен Шигео Катсу, председателем правления — Бекжан Пирматов.

29 апреля 2019 года акционеры банка приняли решение переименовать «Цеснабанк» в АО «First Heartland Jýsan Bank».

02 сентября 2019 года проведено объединение АО «First Heartland Jýsan Bank» и АО «First Heartland Bank». Активы объединённого банка — First Heartland Jýsan Bank — составили 1,264 трлн тенге.

06 ноября 2019 года председателем правления банка назначен Кайып Айбек Торебекулы.

26 июня 2020 года решением Единственного акционера Банка из состава Совета директоров был исключен Жамишев Болат Бидахметович — член Совета директоров, независимый директор, избран Возгиморукян Патрик — член Совета директоров, независимый директор.

30 декабря 2020 года АО «First Heartland Jýsan Bank» приобрел 99,76 % акций АО «АТФБанк».

Достижения 
26 сентября 2017 года банк получил награду издания Asiamoney в номинации «Лучший локальный банк в Центральной и Восточной Европе».

2 декабря 2017 года АО «Цеснабанк» получил премию «Лучший банк в Казахстане» по версии International Banker.

1 июля 2020 года Jýsan Bank возглавил глобальный рейтинг банков по рентабельности активов (ROA) по версии авторитетного британского журнала The Banker. Согласно рэнкингу The Banker по итогам 2019 года, который был опубликован в июльском номере журнала, Jýsan Bank стал лучшим по показателю ROA не только среди банков Азии и Океании, но и возглавил мировой ТОП, продемонстрировав показатель 18,43 %.

Социальная инициатива 
В 2012 году банк принимает активное участие в организованной Министерством образования и науки Республики Казахстана акции «Дорога в школу».

Рекламные кампании 
В 2007 году банк запустил уникальную акцию «Парад машин от Цеснабанка».

С января 2016 года Геннадий Головкин в качестве посла банка участвует в социальных и коммерческих проектах.

События 
В феврале 2017 года СМИ опубликовали информацию о слиянии АО «Цеснабанк» с АО «Банк ЦентрКредит», однако в марте 2018 года стало известно, что руководство финансовых организаций отказалось от слияния.

Критика 
First Heartland Jusan Bank неоднократно получал финансовую помощь от государства, если сложить сумму дохода, которые получил Jusan Bank от государства при приобретении Цеснабанка и АТФ банка, а также на снижении финансовой нагрузки, то получается, что банк в течение 2019—2020 годов получил $1,3 млрд. В конце 2019 года Jusan Банк получил дополнительную финансовую помощь от государства в размере 20,8 млрд тенге на спасение дочернего ПАО «Плюс Банк», находящегося в России.

Примечания

Ссылки 
 Сайт банка

Банки Казахстана
Компании, имеющие листинг акций на Казахстанской фондовой бирже